Алексей Павлович Васильев ( — , ) — пастор, библеист, деятель Русского Зарубежья.

Биография 

Родился в семье морского офицера, в результате Гражданской войны вместе с семьей оказался в эвакуации в Константинополье.

С 1922 года по 1925 год учился в иезуитском интернате Святого Георгия, продолжил образование в Англии.
Женился на дочери известного парижского пастора Урбана (Pierre Urban, pasteur de l'Église Réformée de France), в этом браке родились две дочери.
Васильев возглавлял общину русского евангельского движения (Mouvement Evangélique Russe 7, rue du Moniteur Bruxelles 1), преподавал в баптистской семинарии в Брюсселе и работал в бельгийском Библейском институте (L’Institut Biblique Belge).

Экуменические контакты 

Васильев участвовал в подготовке перевода Библии на русский язык при Свято-Сергиевском православном институте в Париже. Работа проводилась под руководством архиепископа Кассиана (Безобразова), по воспоминаниям Бориса Зайцева, Васильев стал приезжать в Париж на заседания научной комиссии, где проводил

«бдения многочасовые над рукописью, словарями и пр.» «1951 г. Британским Библейским Обществом владыке Кассиану был поручен пересмотр перевода Священного Писания Нового Завета на русский язык… была собрана комиссия для окончательного пересмотра перевода. В комиссию вошли: А. В. Карташёв, Б. К. Зайцев, В. П. Раевский, пастор Васильев и другие. По мере нужды в комиссию были приглашены и новые члены (о. Алексей Князев, профессор Ветхого Завета в институте; о. Илья Мелиа и др.)» (Зайцев Б. К. Дни: Сергиево подворье // Свято-Сергиевское подворье в Париже: к 75-летию со дня основания. Париж, СПб: Приход храма пр. Сергия, «Алетейя», 1999. С. 133—135.)

Васильев был другом православного протопресвитера Валента Роменского.

Пастор также участвовал в проектах организованных католическими центрами Бельгийский комитет религиозной документации о Востоке, Восточно-христианский очаг, издательства Жизнь с Богом, Библиотека имени Владимира Соловьёва (Брюссель) и католического прихода византийского обряда, действовавшего в в русском апостолате при храме Благовещения Пресвятой Богородицы в Брюсселе. В этой работе он сотрудничал с Ириной Михайловной Посновой, Михаилом Николаевичем Гавриловым и их коллегами.

Архив 
Фрагменты переписки пастора, книги которые отличает его экслибрис и владельческие надписи, а также некоторые документы личного характера, в составе документов поступивших в библиотеку «Бетти Амбивери» находятся в центре «Христианская Россия» (ит.: «Russia Cristiana») в Сериате, Италия.

Литература 
 Колупаев В. Е. Брюссельское издательство Жизнь с Богом: Книжный мир Русского Зарубежья XX века. Радиомиссия для советских слушателей. Saarbrucken: LAP Lambert Academic Publishing, 2012. 336 с. ISBN 978-3-8484-0980-8
 Колупаев В. Е. К истории протестантского книгоиздания в Русском Зарубежье // Примиритель. М. 2008. № 8. С. 39—41.
 Колупаев В. Е. «Доктор Живаго» в книжной коллекции русской эмиграции // Библиография. 2008. № 4. С. 151—155.
 «Жизнь с Богом»: Описание архивного фонда / В. Е. Колупаев. Pro manoscritto. Seriate (Bg), Italiа: «», 2009. 54 c.
 Колупаев В. Е. Из истории религиозной жизни русского зарубежья // Вестник музея истории славянской эмиграции. Sacramento: Union of Cristian of Evangelical Faith of America. 2013, № 3. с. 15 — 23.

Ссылки 
 Братский вестник. 1962, № 1.
 Васильев А. П.
 РЕЛИГИОЗНЫЕ ДЕЯТЕЛИ РУССКОГО ЗАРУБЕЖЬЯ